Starsailor – album di Tim Buckley del 1970
 Starsailor – gruppo musicale alternative rock – brit pop britannico